Conversão de base pode significar:

 Conversão de base numérica - quando um valor numérico é convertido para ser representado em outra base numérica.
 Conversão de base espacial - quando um ponto no espaço é convertido para ser representado em outro sistema de coordenadas.

Desambiguação